Van Mieghem ist der Familienname von:
 Eugeen Van Mieghem (1875–1930), belgischer Maler

Sonstiges:
 Mount Van Mieghem, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika